Луций Постумий Албин може да се отнася за:

 Луций Постумий Албин (консул 234 пр.н.е.), консул през 234, 229 и 215 години пр.н.е.
 Луций Постумий Албин (консул 173 пр.н.е.)
 Луций Постумий Албин (консул 154 пр.н.е.)